
Termin -{KCL}- ima više značenja.

 Kalijum hlorid
 Kings koledž (London)